Regne de l'Epir, regne hel·lènic
 Regió de l'Epir, regió a Albània i Grècia
 Epir (perifèria), regió o perifèria de la moderna Grècia
 Província de l'Epir, província romana a partir del 159 aC.
Epirus Vetus
Epirus Nova
 Despotat de l'Epir, estat romà d'Orient existent del 1205 al 1358
 Estat autònom de l'Epir, efimer autonomia al sud d'Albània 1914-1916
 Epir del nord, regió albanesa amb un govern a l'exili
 Epir del sud o Txamèria, territori grec poblat per albanesos